Кирххайм-унтер-Текк (, ) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Население составляет 39 859 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,47 км². Официальный код — 08 1 16 033.

Город подразделяется на 4 городских района.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга